Random (englisch für zufällig) steht für:

 Random (Band), australische R&B-Band
 Random (Fuhrwerk), von Pferden gezogenes Fahrzeug
 Random (Rapper) (* 2001), italienischer Rapper
 Zufallszahl
 Random Hills, Gebirge in Antarktika
 Random Lake, Gemeinde in Wisconsin, USA
 Brighton (Vermont), Town in Vermont, USA, früher bekannt unter Random

Random ist der Familienname folgender Personen:
 Ida Random (* 1945), Filmarchitektin